

Italia

Lombardia 
 Chiesa dei Santi Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro a Legnano
 Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro a Brivio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro a Dro
 Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro a Pedersano frazione di Villa Lagarina
 Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro a Sanzeno
 Chiesa dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro nel quartiere Solteri a Trento